El término «corneja» puede referirse a:

 la corneja negra (Corvus corone), un ave de la familia de los córvidos;
 la corneja gris (Corvus cornix), un ave de la familia de los córvidos;
 el río Corneja, situado en España.